Little Bird bezeichnet
 Eine Figur aus der Sesamstraße, in der deutschen Version Klein Bibo
 einen Kampfhubschrauber, siehe Hughes OH-6
 ein Lied von Annie Lennox

Siehe auch:
 Little Bird Island